Balcarres est un nom pouvant désigner:

Toponyme
Balcarres, ville de la Saskatchewan au Canada

Autre
, manoir écossais près de